Tauli ist der Familienname folgender Personen:

 Valter Tauli (1907–1986), estnischer Sprachwissenschaftler und Finnougrist
 Victoria Tauli-Corpuz (* 1952), philippinische Aktivistin für Entwicklungspolitik, Menschenrechte und die Rechte indigener Völker